Benguela è un comune dell'Angola
 Municipalità di Benguela è una municipalità dell'Angola
 La Provincia del Benguela è una provincia dell'Angola, avente come capoluogo l'omonima città
 La Baia di Benguela è la baia dove sorge la città
 La Ferrovia del Benguela è un'importante ferrovia dell'Angola
 La Corrente del Benguela è una corrente oceanica che lambisce la Namibia